Chlewo – jezioro na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice

 Miejscowości w Polsce
 Chlewo – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów
 Chlewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną
 Chlewo – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną